Housemartins () — британская музыкальная группа середины 80-х годов, игравшая в стиле поп-рок. В России больше известна как группа, в которой начинал Норман Кук (Fatboy Slim). Отличалась тем, что все участники коллектива обладали хорошими голосами и участвовали в подпевках.

История 
Была создана в 1983 году по инициативе Пола Хитона, который до этого уже играл во время учёбы в университете в команде «Стомпин понд фрогс» («Stomping Pond Frogs» — Топтание лягушек в пруду) вместе с Норманом Куком. Подав объявление о поиске уличных музыкантов, он познакомился с гитаристом Стэном Каллимором. Так образовался дуэт, который решено было назвать «Хаусмартинс».

Вскоре группу стали приглашать с концертами, в частности, они выступали на разогреве у «Смитс». В состав добавились басист Тед Кей, пробывший недолго и вскоре заменённый Норманом Куком, и ударник Хью Уитейкер. Группу стали показывать по телевидению. В октябре 1985 вышел первый сингл коллектива — «Flag Day» (День флага), стартовавший со 124-го места в хит-параде. В мае и ноябре 1986 года вышли самые успешные записи «Хаусмартинсов» — «Happy Hour» (Счастливый час) и «Caravan of Love» (Вереница любви) — песня группы «Айзли/Джаспер/Айзли», перепетая в   стиле а капелла; эта песня заняла 1-е место в британском музыкальном хит-параде, однако, была недружелюбно воспринята многими поклонниками. Осенью 1986 года вышел первый альбом музыкантов, проданный в одной только Великобритании тиражом в 500 000 экземпляров.

В 1987 году группе была вручена награда «Брит эвордс» за лучший прорыв. Однако среди музыкантов уже начинаются разногласия. Покинул коллектив Уитейкер. Впрочем, второй альбом был всё-таки выпущен, и он достиг 9-го места в хит-параде.

В начале 1988 года Пол Хитон, понимая, что раздоры в группе одолеть не удалось, объявил о прекращении существования коллектива. На прощание в апреле был выпущен сборник «Now That's What I Call Quite Good» (Вот это я называю действительно классным).

Разойдясь, музыканты основали новые коллективы: Норман Кук создал группу «Битс интернешенл» (Beats International), а Хитон и Хемингуэй — «Бьютифул саут» (The Beautiful South).

Дискография 
 октябрь 1986 — «London 0 Hull 4» (Лондон—Халл 0:4)
 1987 — «The People Who Grinned Themselves to Death» (Люди, доулыбавшиеся до смерти)

Интересные факты 
Советский молодёжный журнал «Ровесник» в середине 80-х годов в одном из своих номеров, вставил песню группы «Get up off our knees» в качестве примера того, как на Западе люди борются за свои права. Текст песни под заголовком «Восстанем с колен» гласил о том, что кто-то ёжится от холода, кто-то получает награды, а кто-то греется в собственных дворцах.

Ссылки 
 Сайт поклонников 

Лауреаты премии BRIT Awards
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1988 году
Инди-поп-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании